ТЛК — многозначная аббревиатура:
 ТЛК — Московский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени театр имени Ленинского комсомола, Ленком
 ТЛК — таможенно-логистическая компания
 ТЛК — терминально-логистический комплекс
 ТЛК — техно-логистическая компания
 ТЛК — техно-логистический комплекс
 ТЛК — Тойота Лэнд Крузер
 ТЛК — точечно-линейное касание
 ТЛК — Транслизингком
 ТЛК — транспортно-логистический комплекс

См. также 
 ТЛК — Томский лакокрасочный завод
  — аббревиатура латиницей